Die Abkürzung YNU steht für:

 Yunnan-Universität
 Yokohama National University

YNU